Колибашь () — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 5 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Колибашь проживает 6021 человек (2962 мужчины, 3059 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района